Лая — наименование некоторых географических объектов, а также фамилия.

Топоним

Россия

Реки 

 Лая — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Лая — река в Архангельской области, приток Кулоя.
 Лая — река в Ненецком автономном округе и Республике Коми, правый приток Печоры.
 Лая — река в Свердловской области, приток Тагила.

Населённые пункты 

 Лая — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Лая — хутор в муниципальном образовании городского округа «Усинск» Республики Коми.
 Лая — село в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Лая — посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области.

Железнодорожная станция 
 Лая — станция Свердловской железной дороги в посёлке Лая Горноуральского городского округа Свердловской области.

Бутан 
 Лая — населённый пункт в дзонгхаге Гаса, административный центр гевога Лая, наивысший населённый пункт страны.
 Лая — гевог в дзонгхаге Гаса в Бутане.

Языки 
 Лая (Лая-кха) — язык, на котором говорят в гевоге Лая.

Фамилия 
 Лая, Лоомет (до 1934 года Густав Лая; 1903—1994) — эстонский экономист.
 Лая, Фердинанд Яанович (1889—1956) — эстонский советский учёный в области ветеринарии.

См. также 
 Малая Лая — село в Горноуральском городском округе Свердловской области.
 Лайский Док — посёлок в Приморском районе Архангельской области.
 Лайская — железнодорожная станция в Приморском районе Архангельской области.